

Sigle 
 Neverwinter Nights  – videogioco di ruolo

Codici 
 NWN – codice vettore ICAO di Northwinds Northern